Cècilia Berder (ur. 13 grudnia 1989 w Morlaix) – francuska szablistka, srebrna i brązowa medalistka mistrzostw świata. 

Na mistrzostwach świata w 2009 roku, wraz z drużyną, zdobyła srebrny medal w turnieju drużynowym. Rok później, w Paryżu, zdobyły brązowy medal.

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIE

Francuscy szermierze
Ludzie urodzeni w Morlaix
Urodzeni w 1989